

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Навуходоносор вновь появляется в Сирии. Априй отступает. Начало осады Иерусалима.
 587—574 — Осада вавилонянами Тира.

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной сунский посол Хуа Юань прибыл в Лу.
 В 3 луне, в день жэнь-шэнь умер князь Чжэн Сян-гун (Цзянь), ему наследовал сын Би (Дао-гун, эра правления 586—585). Был похоронен летом.
 В 3 луне князь Малого Ци прибыл для аудиенции в Лу, чтобы вернуть свою супругу Шу-цзи.
 В 4 луне, в день цзя-инь умер луский сановник Цзансунь Сюй.
 Летом луский гун прибыл в Цзинь, но его встретили без почёта, и он, вернувшись осенью, отпал от Цзинь. Тогда гун решил объединиться с Чу, но под влиянием увещеваний не сделал этого. В «Цзо чжуань» рассказано, как Цзи Вэнь-цзы разъяснил гуну необходимость союза с Цзинь.
 Зимой построен город в Юнь.
 Зимой чжэнский князь воевал с Сюй.
 В конфликте Чжэн и Сюй сначала Цзинь поддержало Сюй, а Чу — Чжэн. Затем Чу решило поддержать независимость Сюй от Чжэн, и тогда чжэнцы сблизились с Цзинь.
 Цзиньский полководец Луань Шу захватил Фань (либо Сы) у Чжэн.
 Чусец Цзы-фань пришёл на помощь Чжэн.
 Умер князь Янь Сюань-гун, ему наследовал Чжао-гун (эра правления 586—574).

См. также

Примечания